Walo peut faire référence à : 
 Rebecca Walo Omana (née en 1951), mathématicienne congolaise.
 Ville Walo (né en 1975), jongleur finlandais.
 Walo Lüönd (1927-2012), acteur suisse.
 Walo (ou wallo, oualo, waalo), terme géographique désignant les terres cultivées situées dans les zones inondables au bord d'un fleuve.
 Néré Walo, une commune de Mauritanie.

Voir aussi 
 Waalo.